Adam Devreux (1969 -), auteur français de bande dessinée ;
 Émile Devreux (1857 - 1933), homme politique belge ;
 Pierre Devreux (1955 -), peintre belge.
 Jacqueline Devreux (1963-), peintre et photographe belge

Patronyme normand